De uitreiking van de Belgische trofee voor Profvoetballer van het Jaar 2016 vond op 23 mei 2016 plaats in Gent. De Frans-Algerijnse middenvelder Sofiane Hanni van KV Mechelen won de prijs voor de eerste keer.

Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Trainer van het Jaar

Uitslag

Doelman van het Jaar

Uitslag

Jonge Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Doelpunt van het Jaar
 Wilfred Ndidi (KRC Genk) in de wedstrijd Genk–Club Brugge (20 april 2016)

Lifetime Achievement Award
 Timmy Simons (Club Brugge)

Zie ook
 Jonge Profvoetballer van het Jaar
 Belgisch Trainer van het Jaar
 Scheidsrechter van het Jaar
 Keeper van het Jaar
 Fair-Playprijs

Profvoetballer van het Jaar
Voetbal in 2016